Jméno Bazilika Navštívení Panny Marie má více bazilik:

 Bazilika Navštívení Panny Marie (Frýdek-Místek)
Bazilika Navštívení Panny Marie (Levoča)
Bazilika Navštívení Panny Marie (Milevsko)
Bazilika Navštívení Panny Marie (Staré Hory)
 Bazilika Navštívení Panny Marie (Svatý Kopeček)
Kostel Navštívení Panny Marie (Hejnice) – někdy je bazilikou označován i kostel v Hejnicích